Puchar Świata kobiet w kolarstwie szosowym w sezonie 2007 to 10. edycja tej imprezy. Organizowany przez UCI, obejmował dziewięć wyścigów, z czego siedem odbyło się w Europie, a po jednym w Australii i Ameryce Północnej. Pierwsze zawody odbyły się 3 marca w australijskim Geelong, a ostatnie 16 września w niemieckiej Norymberdze. 

Trofeum sprzed roku broniła Brytyjka Nicole Cooke. W tym sezonie najlepsza w klasyfikacji generalnej okazała się Holenderka Marianne Vos.

Wyniki

Klasyfikacje

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na stronie UCI 

Puchar Świata kobiet w kolarstwie szosowym
2007 w kolarstwie